

Toponymie
 Waikiki est un quartier d'Honolulu à Hawaii. Le terme peut également désigner :
 Waikiki Beach, la célèbre plage hawaïenne de Waikiki ;
 Waikiki Beach, une plage portugaise situé sur la Costa da Caparica ;
 Waikiki, un faubourg australien de la banlieue de Perth ;

Voir aussi 
 LC Waikiki, une marque de vêtement française ;
 The Waikikis, un groupe de musique belge ;
 Waikiki, un groupe de musique australien
 Waikiki Ouest, une série télévisée américaine.